Zumpango  (sau varietatea sa Sumpagno) este un toponimic vechi, utilizat în spaniola nord-americană, originar din limba nahuatl.

Guatemala 
 Sumpango – comună în departamentul  Sacatepéquez

Mexic 
 Zumpango de Ocampo – oraș în statul federal Méxic (din jurul capitalei Mexic-ului, Ciudad de México) 
 Zumpango del Río – oraș din municipalitatea  Eduardo Neri din statul federal Guerrero
 Zumpango (în original Zumpango) – localitate din statul federal Méxic
 Regiunea Zumpango – (în original  Región Zumpango) regiune din statul federal Méxic
 Lacul Zumpango – (în original  Lago di Zumpango) lac din statul federal Méxic

Nume proprii